Конгрес — ( — зустріч, збори) найвищий орган деяких міжнародних організацій:

 1) З'їзд, збори, нарада з широким представництвом, переважно міжнародного характеру:
 Всеукраїнський національний конгрес — перший представницький форум українського руху на теренах України, який перетворив Українську Центральну Раду з київської на загальноукраїнську організацію.
 Віденський конгрес — конференція послів великих держав Європи, яка проходила у Відні з 1 листопада 1814 року до 8 червня 1815 року.
 Берлінський конгрес — міжнародний конгрес, скликаний для перегляду умов Сан-Стефанський мирного договору 1878, що підсумував Російсько-турецьку війну 1877—1878 рр.
 Карловицький конгрес — міжнародний конгрес, на якому вироблені умови й укладені мирні договори між державами «Священної ліги» та Османською імперією (Туреччина).
 Міжнародні конгреси (в галузі освоєння надр Землі):
 Міжнародний геологічний конгрес),
 Світовий гірничий конгрес),
 Світовий нафтовий конгрес,
 Світовий газовий конгрес),
 Міжнародний торфовий конгрес),
 Міжнародний конгрес зі збагачення корисних копалин,
 Міжнародний конгрес зі збагачення вугілля).
 а також з провідних наук. дисциплін (Міжнародний конгрес з маркшейдерської справи та інш.).
 2) Законодавчий орган (парламент) у США та більшості латиноамериканських країн:
 Конгрес США
 Континентальний конгрес — тимчасовий уряд, що виник в результаті Американської революції і був de facto першим урядом США.
 Національний конгрес Бразилії
 Національний конгрес Гондурасу
 Національний конгрес Аргентини

 3) В деяких країнах — назви політичних партій та організацій:
 Африканський національний конгрес — політичне об'єднання чорношкірого населення ПАР.
 Індійський національний конгрес — партія в Індії
 Конгрес українських націоналістів — партія в Україні
 Сіккімський національний конгрес — колишня політична партія незалежної країни, а потім індійського штату Сіккім.
 Молодіжний націоналістичний конгрес — всеукраїнська молодіжна громадська організація.
 Конгрес українців Канади — громадська представницька рада, яка об'єднує 33 українських всеканадських організації
 Конгрес (гурт) — український музичний гурт

Література 
 Н. Л. Яковенко. Конгрес міжнародний // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 П. Шляхтун. Конгрес // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.349 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання 
 Конгрес  //